Die Englische Fußballmeisterschaft wurde und wird durch folgende Ligen ausgespielt:
 Football League First Division, 1888/89 bis 1991/92 (bis 1891/92 Football League)
 Premier League, seit 1992/93

Siehe auch:
 Liste der englischen Fußballmeister